Рубенс Жозуэ да Коста (; 24 ноября 1928, Сан-Паулу — 31 мая 1991, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Рубенс родился 24 ноября 1928 года в Сан-Паулу, его детство прошло в районе Барра Фунда, где Рубен и начинал играть.

В 1943 году он пришёл на просмотр в клуб «Ипиранга», за который, затем, выступал на протяжении 5 лет, затем перешёл в клуб «Португеза Деспортос», во время игры за который Рубенс играл за сборную Сан-Паулу в матче против сборной Рио, а также был в составе «Португезы», которая совершала длительное турне по Европе. В 1951 году Рубенс перешёл в клуб «Фламенго», поначалу болельщики со скепсисом отнеслись к игроку, который должен был заменить лидера «Менго» Зизиньо, ушедшего из клуба. Но вскоре Рубенс стал одним из любимцев публики, забив 2 гола и принеся победу своей команде 16 сентября 1951 года в матче с «Васко да Гама» на Маракане. Центр поля, который контролировали Рубенс и Декинья, и который был прозван «Самба Рубро-Негро», стал центральной осью команды, которая выиграла 3 подряд чемпионата Рио-де-Жанейро.

В 1956 году у Рубенса возникли разногласия с главным тренером «Фламенго» Мануэлем Соличем, и футболист покинул команду, перейдя в стан «Васко», с которой Рубенс выиграл турнир Рио-Сан-Паулу и чемпионат Рио в 1958 году. Затем Рубенс выступал за «Санта-Круз» (Ресифи), «Прудентину», «Оуриньос» и «Брагантино».

В сборной Бразилии Рубенс провёл 2 матча, один из них на панамериканских играх 13 апреля 1952 года в матче с Панамой, на которых бразильцы стали чемпионами. В 1954 году Рубенс, в составе сборной, поехал на чемпионат мира, но на поле не выходил.

Рубенс да Коста скончался 31 мая 1991 в Рио-де-Жанейро от рака лёгких.

Достижения 
 Чемпион панамериканских игр: 1952
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1953, 1954, 1955, 1958
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1958

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на brasilnacopa
 Статья на miltonneves.com.br
 Статья во Флапедии
 Статья на ziconarede.com.br
 Статья на museudosesportes.com.br
 «Идолы» «Фламенго»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Ипиранга» Сан-Паулу
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Прудентина»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Тренеры ФК «Атлетико Хуниор»
Футбольные тренеры Бразилии